Persée steht für:

 das französische Wort für Perseus
 Persée (Lully), eine Oper von Jean-Baptiste Lully aus dem Jahr 1682
 Persée (Philidor), eine Oper von François-André Danican Philidor aus dem Jahr 1780
 Persée (Q 154), ein französisches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg
 Persée (M649), ein französisches Minenjagdboot
 Persée (Portal), ein frei zugängliches Onlinearchiv für französischsprachige akademische Zeitschriften